Die Abkürzung FMD steht für:

 Fasting Mimicking Diet, siehe Scheinfasten-Diät
 Freier Medien Dienst – Medienangebot ehemaliger Mitarbeiter der insolvent gegangenen deutschen Nachrichtenagentur dapd
 Fibromuskuläre Dysplasie
 Full Mouth Disinfection (Zahnmedizin)

Abkürzung